Plouaret  (en bretón Plouared) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito de Lannion. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Costas de Armor